О́бщество всеми́рных межба́нковских фина́нсовых кана́лов свя́зи (, аббр.: SWIFT) — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Сама система не является платёжной — она не выполняет функций расчёта и взаимного клиринга между участниками.

Основано в 1973 году. Соучредителями выступили 248 банков из 19 стран. Штаб-квартира SWIFT находится в Ла-Юльпе, Бельгии. SWIFT является кооперативным обществом, созданным по бельгийскому законодательству, принадлежит его членам. По состоянию на 2015 год членами SWIFT являются более 11 тыс. финансовых организаций в более чем 200 странах мира, в том числе около 1000 корпораций. Средний оборот — более 30 миллионов сообщений в день.

Адресация абонентов в системе основана на так называемом BIC (, ранее известном как ), присваиваемом в соответствии с международным стандартом ISO 9362. Также иногда именуется SWIFT-BIC, SWIFT ID или SWIFT code. На практике для совершения платежа в Европе достаточно знать наименование и IBAN-код банковского счёта получателя (уже содержащий интерпретированный BIC в своём составе).

SWIFT проводит ежегодную конференцию под названием , специально посвящённую индустрии финансовых услуг.

История 
SWIFT была основана в Брюсселе в 1973 году под руководством своего первого генерального директора  и была поддержана 239 крупными банками в пятнадцати странах. Новая система была призвана установить общие стандарты для финансовых транзакций и сформировать общую систему обработки данных. Основные рабочие протоколы, правила ответственности и т. д. были установлены в 1975 году, а первая транзакция была проведена в 1977 году. Первый операционный центр SWIFT в США был открыт губернатором Вирджинии Джоном Н. Далтоном в 1979 году.

Как работает SWIFT 
Есть два типа сообщений: финансовые (между пользователями системы) и системные (между пользователями и системой).

Все сообщения SWIFT состоят из:
 заголовка
 текста сообщений
 трейлера

Через компьютерный терминал (CBT) осуществляется связь с универсальным компьютером, передача и получение сообщений и управление прикладными задачами. Сообщения собираются в региональном процессоре (RGP), а затем перенаправляются для обработки в соответствующий операционный центр. Там SWIFT обрабатывает сообщения по следующему алгоритму:
 проверка синтаксиса;
 создание новых заголовков для преобразования сообщений в исходящую форму
 добавление трейлеров;
 копирование и шифровка сообщений для хранения.
По результатам проверки отправитель получает уведомление: ACK — положительный результат, NAK — отрицательный. Каждое сообщение автоматически получает входящий номер.

SWIFT и политика

Конфискация переводов в пределах ЕС 
В феврале 2012 года датская газета «Berlingske» сообщила, что власти США могут не только просматривать сообщения SWIFT, но даже конфисковывать переводы между странами ЕС, в данном случае Данией и Германией. В данном конкретном случае было конфисковано 137 тысяч датских крон, на которые датский бизнесмен хотел импортировать кубинские сигары из Германии. Транзакция была автоматически направлена ​​через датацентр в США, предположительно, потому что оплата была произведена в долларах США. Под предлогом борьбы с терроризмом министерство финансов США ввело торговое эмбарго против Кубы и переведённая сумма была конфискована.

Похожий случай был в 2008 году, когда датский ритейлер модной одежды купил одежду в Пакистане и его деньги были конфискованы.

Внешнее влияние на SWIFT 
После событий 11 сентября 2001 года ЦРУ, ФБР и Министерство финансов США получили доступ к финансовой информации сети SWIFT с целью отслеживания возможных финансовых транзакций террористов. После того, как информация об этом была опубликована в 2006 году в The New York Times, The Wall Street Journal и Los Angeles Times, общество SWIFT подверглось жёсткой критике за недостаточную защиту данных клиентов. Впоследствии, вскоре после ввода третьего дата-центра в Швейцарии в 2009 году, администрация SWIFT объявила о начале перевода архитектуры всей системы на распределённую архитектуру с двухзонной моделью хранения всех проходящих через неё сообщений, европейской и трансатлантической, так что данные от участников европейского SWIFT более не зеркалятся в американский датацентр.

От SWIFT были отключены такие страны, как Иран и КНДР: в ноябре 2018 года ряд иранских банков был отключён от SWIFT; данное решение было принято SWIFT под давлением правительства США.

В 2014 году, после присоединения Крыма к Российской Федерации, SWIFT предпринял несвойственный ему демарш и выпустил специальное заявление с требованием прекратить давить на него и с обещанием игнорировать любые отдельные призывы отключать банки.

SWIFT подчеркнул, что он лишь предоставляет каналы связи и не собирается быть инструментом санкций против кого бы то ни было. Единственный способ заставить его отключить банк — это решение Европейского парламента, утвержденное властями Бельгии.

Альтернативы 
 Система передачи финансовых сообщений — аналог SWIFT, разработанный ЦБ РФ, которым утверждается, что в систему входят 500 участников из 12 стран; они не раскрываются, что объясняют риском вторичных санкций.
 INSTEX — аналог SWIFT для торговли с Ираном.
 CIPS — китайский аналог SWIFT.

В России 

На случай отключения России от международной межбанковской системы Банк России начиная с декабря 2014 года предоставляет кредитным организациям свою систему передачи финансовых сообщений (СПФС) в формате SWIFT о внутрироссийских операциях. По итогам 2017 года доля внутреннего трафика (передачи финансовых сообщений между российскими организациями) составила 78 % от общего количества сообщений, отправляемых российскими пользователями SWIFT.

Банк России надеется обезопасить банки от возможных проблем в случае отключения от системы международных расчётов SWIFT. ЕС в сентябре 2014 года и в январе 2015 года призвал к новым ограничительным мерам в отношении России, в том числе к отключению России от системы SWIFT.

Принципиальным отличием от существующей системы SWIFT является изменение топологии передачи данных с топологии «звезда» на топологию «дерево» (иерархическую). В отличие от системы SWIFT, функционирующей в единственном варианте, в мире может работать любое количество CyberFT Exchange Server, поддерживающих между собой прямые связи.

В 2019 году появился аналог SWIFT — Система быстрых платежей (СБП) Банка России.

В Китае 

8 октября 2015 года Китай запустил свою систему межбанковских платежей Cross-Border Interbank Payment System (CIPS).

В ЕС 
 Основная статья: 
В июне 2019 года первая транзакция прошла в новой платёжной системе Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX). Штаб-квартира системы находится в Париже. Система создана в январе 2019 года для торговли европейских стран с подсанкционным Ираном в обход американских санкций против этой страны.

См. также 
 Платёжная система
 APACS
 BACS
 CHAPS
 CIPS
 CHIPS
 FedWire
 ТАРГЕТ
 СПФС
 BIC
 IBAN
 Идентификационные коды банков SWIFT BIC

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт SWIFT.com

Платёжные системы
Безналичные расчёты